In Indonesië
Mekarsari (Baturiti), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Tabanan van de provincie Bali
Mekarsari (Bayongbong), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cianjur), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cibatu), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cikaum), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cileungsi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cimaung), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cimerak), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Cipari), een plaats in het onderdistrict Cipari, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Mekarsari (Ciracap), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Keluang), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Maja), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Muara Kelingi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Megang Sakti), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Naringgul), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Nyalindung), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Pagelaran), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Pasirjambu), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Pelawan), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Ranca Bungur), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Tasikmalaya),  een plaats in Kadipaten, regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië.
Mekarsari (Tukdana), een bestuurslaag in Indonesië
Mekarsari (Way Sulan), een bestuurslaag in Indonesië